Ка́вери (, ) — одна из крупнейших рек в Индии, у индусов считается священной.

Длина реки составляет около 800 км, площадь бассейна реки — 80 тысяч км². Река берёт начало на склонах Западных Гатов. В верхнем течении реки много водопадов, отдельные имеют высоту до 91 метра. Воды реки используются для орошения. Имеется несколько гидроэлектростанций. В устье, нижнем и частично среднем течении река судоходна.

Река имеет множество притоков: , , , , , , , , , .

Примечания

Литература 
 

Реки, впадающие в Бенгальский залив
Реки Карнатаки
Реки Тамил-Наду
Священные реки